Калядин — фамилия; имеет женскую форму Калядина.
 Калядин, Иван Семёнович (1904—1989) — генерал-майор советской армии, политпропагандист, участник Великой Отечественной войны.
 Калядин, Игорь Иванович (род. 1956) — советский актёр театра, российский сценарист и режиссёр, член Академии российского телевидения.